Gold Hill peut faire référence à:
 Gold Hill, un village du Colorado
 Gold Hill, un village de l'Alabama
 Gold Hill, un village de l'Oregon
 Gold Hill (Nevada), un complexe minier abandonné ()
 Gold Hill, une montagne de 3768 m, située près d'Aspen (Colorado)